Cothmann ist der Familienname folgender Personen:

Ernst Cothmann (1557–1624), Professor der Rechtswissenschaft
Hermann Cothmann (1629–1683), Bürgermeister von Lemgo
Johann Cothmann (1588–1661), deutscher Jurist und Diplomat
Johannes Cothmann (1595–1650), deutscher evangelischer Theologe, Prof. Uni. Rostock 

Siehe auch:
Kothmann
Cotman
Kottmann
Epitaph für Johann Cothmann in der Kirche St. Nicolai in Lemgo